Китерня — топоним в России:

 Китерня (приток Ишима) — река в Тюменской области.
 Китерня (приток Чёма) — река в Новосибирской области.
 Китерня (приток Ика) — ручей в Новосибирской области.
 Китерня — деревня в Новосибирской области.